Giriwoyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Giriwoyo, distrikt, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Giriwoyo, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar